Cerova (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Cerova (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Cerova (Kalinovik), een plaats in de gemeente Kalinovik in Bosnië-Herzegovina
 Cerova (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj
 Cerova (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Cerova (Pirot), een plaats in de Servische gemeente Pirot
 Cerová, gemeente in Slowakije